Чемпионат мира по фигурному катанию 1969 года был проведён Международным союзом конькобежцев 25 февраля — 2 марта в Колорадо-Спрингс, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали: среди женщин представитель ГДР Габриэле Зайферт, среди мужчин представитель США Тим Вуд, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Алексей Уланов, представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины 

* WD = снялся с соревнования

Женщины 

* WD = снялась с соревнования

Пары 

* WD = снялись с соревнования

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1969
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
Февраль 1969 года
Март 1969 года